Hornellia är ett släkte av kräftdjur. Hornellia ingår i familjen Melphidippidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Hornellia